Cartter bezeichnet:

 David Kellogg Cartter (1812–1887), US-amerikanischer Politiker
 Cartter (Illinois), Ort in den Vereinigten Staaten

Siehe auch:

 Carter